Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Margaret Court che ha battuto in finale Lesley Hunt 4-6, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Margaret Court (Campionessa)
 Billie Jean King (secondo turno)
 Rosie Casals (semifinali)
 Kerry Melville (secondo turno)

 Janet Newberry (quarti di finale)
 Val Ziegenfuss (secondo turno)
 Lesley Hunt (finale)
 Betty Stöve (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1973